«День, коли Земля зупинилась» — назва декількох художніх творів.
 «День, коли Земля зупинилась» — чорно-білий фантастичний трилер знятий режисером Робертом Вайзом за мотивами новели Гаррі Бейтса «Прощання з повелителем»
 «День, коли Земля зупинилась» — американський науково-фантастичний фільм 2008 року з Кіану Рівзом у головній ролі, рімейк однойменного фільму 1951 року